

Geografia

Skalka, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Skalka, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
 Skalka u Doks, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec

Skalka nad Váhom, comune del distretto di Trenčín, nella regione di Trenčín

Altro 
 Skałka (Chiesa di San Michele Arcangelo e San Stanislao) – chiesa di Cracovia, nel quartiere di Kazimierz